Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2019 fand vom 16. bis 24. Januar 2019 in der Grand Central Station in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Simon Rösner bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Rösner schied im Viertelfinale gegen Karim Abdel Gawad aus, der im Halbfinale an Mohamed Elshorbagy scheiterte. Das Finale zwischen den beiden topgesetzten Spielern, Elshorbagy und Ali Farag, entschied Farag mit 10:12, 6:11, 11:6, 11:3 und 11:8. Nour El Sherbini verteidigte ihren Titel mit einem Finalsieg über Raneem El Weleily. Sie gewann mit 11:9, 11:8 und 11:8 und wurde damit die erste Spielerin, die das Turnier zum dritten Mal gewinnen konnte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Chris Hanson bei den Herren sowie Marina Stefanoni bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. In beiden Feldern wurde zusätzlich ein Startplatz über eine Vorqualifikation vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 180.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
Sportveranstaltung in Manhattan